David Gómez puede referirse a:
 David Gómez Martínez (1981-) atleta español en la especialidad de decatlón.
 David Gómez (pianista) (1974-) es un pianista.
 David Gómez (1988-) futbolista colombiano.
 David Gómez, futbolista español.